

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Śliwice – część miasta Otmuchów
 Śliwice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Długołęka
 Śliwice – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Śliwice

Inne 
 Śliwice – osiedle w Warszawie w dzielnicy Praga-Północ

Zobacz też 
 Śliwica